Гран-при Германии 1976 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1976 года. Автогонки прошли 1 августа 1976 года на трассе Нюрбургринг в ФРГ.

Команда «Вольф-Вильямс» уволила своего гонщика Жаки Икса, заменив его на Артуро Мерцарио. Новая частная команда «Скудерия Рондини» выставила на гонку старый «Тиррелл-007» под управлением Алессандро Пезенти-Росси. Необычное происшествие случилось с командой RAM: предоставив один из своих «Брэбемов» Рольфу Штоммелену, она провела тренировки в начале Гран-при, но перед квалификацией автомобили были задержаны полицией из-за судебного иска бывшего гонщика RAM Лориса Кесселя. Штоммелен в срочном порядке был пересажен на запасной «Брэбем» заводской команды, а Лелла Ломбарди лишилась возможности стартовать в гонке.

Квалификацию выиграл Джеймс Хант, следом за ним расположились Лауда и Депайе. Старт выиграл Регаццони, прорвавшийся с пятого места, Хант был вторым, в то время как Лауда откатился назад. В конце первого круга несколько гонщиков заехали в боксы для замены резины, Регаццони после разворота откатился на четвёртое место, а в лидерах оказались Гуннар Нильссон и Йохен Масс. На втором круге в повороте «Бергверк» Лауда потерял контроль над своей «Феррари» и вылетел с трассы. Автомобиль ударился в ограждение, вспыхнул и вылетел обратно на трассу, где в него врезались Харальд Эртль и Брет Ланджер. Оба этих гонщика немедленно покинули свои автомобили и бросились вытаскивать Лауду из огня, где к ним присоединились остановившие свои машины Гай Эдвардс и Артуро Мерцарио. Лауда был отправлен в госпиталь с тяжёлыми ожогами головы и отравлением продуктами горения, гонка была остановлена и назначен рестарт.

На повторном старте отсутствовало шесть гонщиков: к сошедшим на первом круге присоединился Крис Эймон, отказавшийся стартовать. Лидерство со старта захватил Хант, Ронни Петерсон на первом же круге потерпел тяжёлую аварию, а Патрик Депайе вылетел с трассы, уворачиваясь от развернувшегося Клея Регаццони. Позже швейцарец ошибся с переключением передач и вновь попал в аварию, сломав носовой обтекатель машины, но смог продолжить гонку. Джеймс Хант одержал победу, лидируя от старта до финиша, Шектер привёл свой «Тиррелл» на второе место, Йохен Масс прорвался с шестого места на нижнюю ступень подиума.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 
 Обзор гонки на portalus.ru

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце